Alemão ist der Spielername folgender brasilianischer Fußballspieler:
 Alemão (Fußballspieler, 1904) (Sylvio Serpa; 1904–1975) 
 Alemão (Fußballspieler, 1961) (Ricardo Rogério de Brito; * 1961)
 Alemão (Fußballspieler, 1982) (Everson Arantes de Oliveira; * 1982) 
 Alemão (Fußballspieler, 1984) (Carlos Adriano de Jesus Soares; 1984–2007)
 Alemão (Fußballspieler, 1989) (José Carlos Tofolo Júnior; * 1989) 
 Marcio Alemão (Márcio José Narciso; * 1981) 

Siehe auch:
 Complexo do Alemão